Aronowitz ist der Nachname folgender Personen:

 Al Aronowitz (1928–2005), US-amerikanischer Musikjournalist
 Stanley Aronowitz (1933–2021), US-amerikanischer Soziologe und politischer Aktivist